Branka Katić – attrice serba
 Denka Katić – ex cestista jugoslava
 Ilija Katić – ex calciatore jugoslavo
 Ljubomir Katić – ex cestista jugoslavo
 Nikola Katić – calciatore croato
 Marina Katić – pallavolista croata
 Raško Katić – cestista serbo
 Stana Katic – attrice canadese con cittadinanza statunitense
 Toni Katić – cestista croato